Мера Шимкевича-Симпсона — бинарная мера сходства, предложенная независимо Дезидерием Шимкевичем как «показатель родового сходства» в 1934 году и Джорджем Симпсоном в 1947 году. Меру часто путают с несимметричными коэффициентами сходства. Встречается под названием «коэффициент перекрытия» ().

Для конечных множеств (множественная интерпретация) имеет следующий вид:
 ,  где  — мощность множества X.

Для случая дескриптивных множеств (дескриптивная интерпретация), в экологии это выборки по обилию, аналогом указанной меры является мера использовавшаяся в системах поиска информации:
  

Если сравниваются объекты по встречаемости видов (вероятностная интерпретация), то есть учитываются вероятности встреч, то аналогом меры Шимкевича-Симпсона будет коэффициент совместимости событий Гудолла:
 . 

На основе этой меры можно получить ТКД (трансформированный коэффициент Дайса): .
Для информационной аналитической интерпретации используется одна из мер взаимозависимости Белла. Мера использовалась в климатологии, систематике растений, информатике:

См. также 
 Мера сходства
 Коэффициент Жаккара
 Коэффициент Сёренсена
 Коэффициент Кульчинского
 Коэффициент Браун-Бланке
 Коэффициент Отиаи

Примечания 

Методы биологических исследований
Кластерный анализ
Теория меры
Индексы
Меры схожести строк